V vrtincu je lahko:

 V vrtincu (drama) - drama slovenskega pisatelja Angela Cerkvenika iz leta 1925
 V vrtincu (roman), izvirno Gone with the Wind - roman ameriške pisateljice Margaret Mitchell iz leta 1936
 V vrtincu (film), izvirno Gone with the Wind - ameriški film režiserja Victorja Fleminga iz leta 1939, posnet po romanu
 V vrtincu (opera), izvirno Krútňava - opera slovaškega skladatelja Eugena Suchoňa iz 1940. let